Okręty US Navy o nazwie USS "Aries":

Pierwszy "Aries" był parowcem śrubowym przerobionym na kanonierkę. Wodowany w 1862, skreślony z listy w 1865. Złomowany w 1908.
Drugi "Aries" (AK-51) był okrętem transportowym będącym w służbie w latach 1918 - 1919.
Trzeci "Aries" (PHM-5) był wodolotem będącym w służbie w latach 1982 - 1993.

Aries